Gaudi ima više značenja:
 Gaudi, Avellino
 Gaudi, Caserta